Blato kan syfta på:

Blato, stad i Kroatien
Blato (Mljet), ort i Kroatien
Blato (vattendrag), Bulgarien